ENION, Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A., (Będziński ZE, BZE) – firma zajmująca się dystrybucią i dostarczaniem energii elektrycznej oraz obsługą klientów na swoim terenie działania.

BZE utworzył wspólnie z firmami: Beskidzka Energetyka, ZE Częstochowa, ZE Kraków i ZE Tarnów firmę łączącą te zakłady we spólny podmiot o nazwie ENION S.A. z siedzibą główną w Krakowie, oraz oddziałami w Będzinie, Bielsku-Białej, Częstochowie i Tarnowie.

Firma obsługuje ponad 2 300 000 klientów. Obszar działania tej firmy wynosi ponad 25 tys. km², a jej udział w polskim rynku sprzedaży energii elektrycznej przekracza 16%.

Bibliografia 
 Będziński Zakład Elektroenergetyczny www.yp.pl [dostęp 2011-04-12]

Przedsiębiorstwa w Będzinie